All Quiet on the Western Front, Erich Maria Remarque (1929 novela)
 All Quiet on the Western Front (1930 filme)
 All Quiet on the Western Front (1979 filme para TV)
 Big Parade, The (1925 filme)
 Birdsong, Sebastian Faulks (1994 novela)
 Blackadder Goes Forth (1989 serie de TV)
 The Dawn Patrol (1930 and 1938 filme)
 General, The, C.S. Forester (1932 novela)
 Generals Die in Bed, Charles Yale Harrison (1936 novela)
 Johnny Got His Gun (1971 filme)
 Legends of the Fall (1994 filme)
 Lost Battalion, The (1919 film, 2001 remake para TV)
 Passchendaele (2006 filme)
 Paths of Glory (1957 filme)
 Rage of Angels, The, Alan Fisher (1997 novela)
 Sergeant York (1940 filme)
 Wars, The (1983 filme)
 What Price Glory (1926 e 1952 filmes)
 Wings (1927 filme)
 Young Indiana Jones Chronicles, The (1992-1996 serie de tv)

Ver também
 Frente Ocidental (Primeira Guerra Mundial)